Crown Heights steht für:

 Crown Heights (Brooklyn), Stadtteil von Brooklyn, New York
 Crown Heights (Dutchess County), Weiler im Dutchess County, New York
 Crown Heights (Film), US-amerikanischer Film von Matt Ruskin (2017)